Сен-Дальма́-ле-Сельва́ж () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 620 км на південний схід від Парижа, 165 км на північний схід від Марселя, 75 км на північний захід від Ніцци.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 39 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 93,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Дальма-ле-Сельваж на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Дальма-ле-Сельваж на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморські Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморські Альпи